Лас Енрамадас има више значења:

 Лас Енрамадас (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Енрамадас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Енрамадас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Енрамадас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Енрамадас (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Енрамадас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Енрамадас (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Енрамадас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Енрамадас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Енрамадас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енрамадас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енрамадас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енрамадас, Агва дел Ереро (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енрамадас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Енрамадас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Енрамадас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Енрамадас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Енрамадас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Енрамадас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Енрамадас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Енрамадас (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Енрамадас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Енрамадас (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Енрамадас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Енрамадас (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику